Кассир:

 Кассир — работник, который осуществляет прием, хранение и учёт денежной наличности.
 Кассир, Джон (род. 1957) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик
 Кассир, Самир (1960—2005) — ливанский журналист, общественный деятель, профессор истории палестинского происхождения.

См. также 
  (или «Кассирша») — фильм 1989 года (Lily Was Here — саундтрек).
 «Кассирши» — российский телесериал 2019 года.
 
 Кассирс